La saison 1995-1996 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, le Panathinaikos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À l'issue de la saison, le Panathinaikos conserve son titre après un mano a mano très intense avec l'AEK Athènes, et remporte ainsi le championnat de Grèce pour la  de son histoire.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Ligue des champions 1996-97. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996-97. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1996-1997 (Si le vainqueur de la Coupe finit à l'une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le PAOK a reçu une pénalité de 3 points pour des faits de hooliganisme.

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1995-1996
Grece D1
Championnat Grece Football 1995-1996 D1
Championnat Grece Football 1995-1996 D1